Amica mia, brano musicale del 1969 di Guido Renzi
 Amica mia, album del 1975 di Guido Renzi
 Amica mia, album del 1996 di Guido Renzi
 Amica mia, album di Drupi del 1992
 Amica mia, singolo di Drupi del 1992
 Amica mia, brano dei Pooh contenuto nell'album Dove comincia il sole del 2010
 Amica mia, singolo di Cristiano Malgioglio del 2011